W Polsce
 Komorowice – dzielnica Bielska-Białej
 Komorowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Kondratowice 
 Komorowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina 
 Komorowice – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. nowotomyskim, w gminie Lwówek
 gmina Komorowice – dawna gmina wiejska istniejąca do 1934 roku i w latach 1973–1976
 Komorowice –  gromada w powiecie bielskim